Joan Martínez Alier (1939), economista català.
 Joan Martínez Bàguena (1897-1986), compositor valencià.
 Joan Martínez i Sallés, metge de l'expedició que coronà el Shisha Pangma el 1990
 Joan Martínez d'Eslava, cavaller a la Conquesta de Mallorca.
 Joan Martínez d'Eslava (s.XIV), cavaller a la defensa d'Oriola al llarg de la Guerra dels dos Peres.